Jacqueline Rouvier – ex sciatrice alpina francese
 Jacques Rouvier – pianista francese
 Maurice Rouvier – politico francese